Sokolski, auch  Sokolskij oder Sokolsky (bulgarisch , russisch ) ist vom slawischen Wort Sokol für ‚Falke‘ abgeleitet.

Es ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Pawlowitsch Sokolski (1908–1969), sowjetischer Schachmeister
 eine nach ihm benannte Schacheröffnung, die Sokolski-Eröffnung
 Dimitri Wladimirowitsch Sokolski (1910–1987), russischer Chemiker
 Gennadi Michailowitsch Sokolski (* 1937), russischer Regisseur
 Josif Sokolski (1786–1879), bulgarischer Geistlicher, Erzbischof der Bulgarisch-Katholischen Kirche
 Konstantin Stanislawowitsch Sokolski (1904–1991), russischer Sänger
 Michail Sokolski (1923–2005), russisch-jüdischer Historiker (eigentlich Michail Schaiber)
 Pierre Sokolsky (* 1946), US-amerikanischer Physiker

Außerdem steht Sokolski für:
 Sokolski (Russland), ländliche Siedlung in der Republik Tatarstan (Russland)
 Kloster Sokolski (Sokolski manastir), ein Kloster in der Nähe der Stadt Gabrowo (Bulgarien)

Siehe auch:
 Sokolskoje (Begriffsklärungsseite)